Алекса́ндр Гео́ргиевич Малы́шкин () — русский советский писатель, классик социалистического реализма.

Биография 
Александр Малышкин родился а в селе Богородском Мокшанского уезда Пензенской губернии. Его отец служил приказчиком в лавке, принадлежавшей мокшанскому купцу и писателю-народнику В. П. Быстренину. По рассказам Анны Георгиевны Малышкиной, родной сестры писателя: «Нас в семье было детей семь человек, дед наш был из зажиточных мужиков, а отец перебрался в город Мокшан и купил пекарню, где пёк калачи и продавал их по копейке пара». О своём детстве Малышкин рассказывает в романе «Люди из захолустья»: «Мы были бедные, мы происходили из курносого, застенчивого простонародья, и я был первый в нашем роду, которого отец дерзнул послать в гимназию, на одну скамейку с господами».

В 1916 году Малышкин окончил филологический факультет Петроградского университета. Уже во время учёбы в университете (в 1913—1915 годах) пишет реалистические рассказы об уездной жизни (публикации в журналах «Современный мир», «Наша заря», «Весь мир», «Свободный журнал» и др.).

После окончания университета Малышкин был призван в армию, досрочно произведён в прапорщики и направлен в Севастополь, в действующий Черноморский флот. С 1918 по 1920 годы участвовал в Гражданской войне на Восточном, Туркестанском и Южном фронтах; принимал участие в операциях по овладению Крымом. В 1925 году после службы в РККА заведывал военно-морским отделом газеты «Красная звезда».

Входил в литературную организацию «Перевал». Был одним из руководителей Всерососсийского союза советских писателей, членом редколлегии журнала «Новый мир». Жил в Москве в знаменитом «Доме писательского кооператива» (Камергерский переулок, 2).

Жена Вера Малышкина, сын Георгий (Юрий) Александрович Малышкин, в 18 лет погиб на Курской дуге, командир взвода танков.

Известность Малышкину принесла написанная в 1923 году повесть «Падение Даира» — одна из первых в советской литературе попыток осмыслить народный характер революции.

Широкое читательское признание принёс незаконченный из-за ранней смерти роман «Люди из захолустья» (1937—1938), явившийся вершиной творчества писателя. В романе тщательно разработана тема перевоспитания людей в процессе послереволюционных преобразований. «Малышкин обращается к требовавшейся тогда сверху теме первой пятилетки и перевоспитания людей, но сознательно сосредоточивает своё внимание не на машинах и промышленном производстве, а на людях». Также стали известными повести «Февральский снег» и «Севастополь».

В Пензу писатель приезжал в конце января 1938 года для сбора материалов «о новой индустриальной Пензе», собирался написать для пензенского театра пьесу, но 3 августа пришло сообщение о его смерти.

В 1950 году в Пензе был издан его сборник «Рассказы, очерки, киносценарии».

Характеристика творчества 

В ранних произведениях Малышкина чувствовалось влияние Лескова и Достоевского. Для рассказов характерна сказовая манера, позволявшая передать атмосферу уездного быта, воссоздать точные реалии обстановки и одновременно дать представление о характерах героев, типажах, воссоздать образный, разговорный язык.

Повесть «Падение Даира» была воспринята современниками как новаторское произведение: она была основана на реальных событиях (битва за Перекоп), в текст включены документы того времени, сводки штаба, но по стилю близка к былинному повествованию, к эпосу, к лиро-эпической поэме. Здесь Малышкин задавался целью выдвинуть на первый план массы как единственно действенный фактор истории, пренебрегая индивидуализацией образов. Это произведение, написанное под влиянием Б. Пильняка, в поэтически-экспрессивной форме говорит о спонтанной активности безымянных людских масс.

Писатель был похоронен в Москве на . В 1977 году в Мокшане был открыт музей А. Г. Малышкина. Его именем названа СОШ № 2 в Мокшане Пензенской области.

Произведения 
 1913 — «Последний Барыков», рассказ
 1914 — «Полевой праздник», рассказ
 1914 — «Сутуловские святки», рассказ
 1915 — «Уездная любовь», рассказ
 1923 — «Падение Даира», повесть, альм. «Круг», № 1, отд. изд. 1926
 1925 — «Поезд на юг», рассказ
 1926 — «Севастополь», М., ГИХЛ, повесть, 2-е изд. 1931
 1926 — «Ночь под Кривым Рогом», М.: библиотека журнала «Огонёк» № 146 (?).
 1928 — «Денёк», этюд
 1928 — Февральский снег, повести и рассказы
 1931 — «На высоте 565», очерк
 1931 — «Люди из захолустья», роман, 2-е изд. 1938
Повесть «Севастополь» была экранизирована в виде одноимённого фильма, снятого в  году на Одесской киностудии режиссёром Валерием Исаковым. Роль Шелехова (прототип Малышкин) исполнил Геннадий Корольков.

Собрание сочинений 
 Собрание сочинений в 3 томах. / Под ред.: Ф. Гладкова, В. Ермилова и Вл. Лидина. — : Гослитиздат, 1940—1947.
 Т. 1: Повести и рассказы. — 1940. — 244 с., портр.
 Т. 2: Севастополь. — 1947. — 374 с., портр.
 Т. 3: Люди из захолустья. — 1947. — 356 с.
 Сочинения в 2 томах. — [Вступ. статья В. Ермилова; Сост., подгот. текста и примеч. Л. Вольпе]. — : Гослитиздат, 1956.
 Т. 1: Рассказы. 1913—1915: Повести: Падение Даира. Севастополь. — 1956. — 535 с., портр.
 Т. 2: Рассказы и очерки. 1922—1931; Люди из захолустья: Роман. — 1956. — 466 с.
 Сочинения в 2 томах. — [Вступ. статья В. Ермилова, с. 3—18]; [Примеч. Л. Вольпе]; [Ил.: П. Пинкисевич]. — : Правда, 1965. (Б-ка «Огонёк»).
 Т. 1: Рассказы: Повести: [Падение Даира. Севастополь]. — 1965. — 543 с.; ил.
 Т. 2: Рассказы и очерки: Люди из захолустья.: Роман. — 1965. — 495 с.; ил.
 Избранные произведения: В 2 томах. — [Вступ. статья, с. 5—24, сост. и примеч. В. Новикова]. — : Художественная литература, 1978.
 Т. 1: Рассказы 1913—1915 годов; Падение Даира: Повесть. Севастополь: Повесть. — 1978. — 511 с.; портр.
 Т. 2: Рассказы 1922—1925 годов; Люди из захолустья: Роман. — 1978. — 421 с.: ил.

Литература 
 И. Крамов. Александр Малышкин: Очерк творчества. М.: Советский писатель, 1965. — 227 с.
 Новиков В. В. Творческий путь Александра Малышкина // Малышкин А. Г. Севастополь. — М.: Правда, 1985. — С. 3—12.
 Малишкін Олександр Георгійович // Українська літературна енциклопедія. — , 1995. — Т. 3: К-Н. — С. 267—286.

Примечания

Ссылки 

 Биографическая справка на lib.ru
 Нефёдов В. В. Человек из простонародья.

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Писатели СССР
Писатели-соцреалисты
Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Участники Первой мировой войны (Россия)
Прапорщики (Российская империя)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Жители Дома писательского кооператива